Grisebachia désigne deux genres de plantes, formés en l'honneur de August Heinrich Rudolf Grisebach.
Grisebachia Klotzsch, actuellement considéré comme un synonyme du genre Erica L ;
Grisebachia Drude & H.Wendl. nom illégitime rejeté et est synonyme du genre Howea Becc..

Synonyme de genre de plantes (nom scientifique)